Die Asgard-Supergruppe, vorschlagsgemäß auch als Asgardarchaeota bezeichnet, ist eine Klade von Archaeen im vorgeschlagenen Rang eines Superphylums (respektive Phylums), zu der insbesondere die vorgeschlagenen Gruppen der „Lokiarchaeota“, „Thorarchaeota“, „Odinarchaeota“ und „Heimdallarchaeota“ gehören.
Während die frühen Hinweise nur aus Metagenom-Daten stammten, wurde inzwischen der erste Vertreter der Gruppe kultiviert.
In der Asgard-Klade befinden sich die nächsten prokaryotischen Verwandten der Eukaryoten, die möglicherweise aus einer Vorfahrenlinie der Asgardarchaeota hervorgegangen sind, nachdem sie Bakterien durch den Prozess der Symbiogenese zu Mitochondrien oder mitochondrien-ähnliche Organellen () assimiliert haben.

Forschungsgeschichte 
Im Sommer 2010 wurden Sedimente aus einem Bohrkern analysiert, der im Rifttal auf dem Knipowitsch-Rücken zwischen Grönland und Spitzbergen im Arktischen Ozean entnommen wurde. Der Entnahmeort war in der Nähe des Hydrothermalschlots namens Lokis Schloss (  ), einem sog. „Schwarzen Raucher“. Weil vorherige Untersuchungen auf neuartige Archaeen-Linien hingedeutet hatten, wurden die Proben einer Metagenomanalyse unterzogen, die diese Vermutung bestätigten.

Nach dem positiven Ergebnis der ersten Analysen wurden die Proben von einem Team unter Führung der Universität Uppsala einer phylogenetischen Analyse unterzogen, die eine Anzahl von hochkonservierter Protein-kodierender Gene zum Gegenstand hatte. Als Ergebnis schlug das Team im Jahr 2015 das neue Archaeenphylum „Lokiarchaeota“ für die aus der Metagenomik identifizierten Gensequenzen (Contigs) vor.

Der Name ist ein Verweis auf den Schwarzen Raucher, von dem die erste Metagenomprobe stammte, und bezieht sich der Name auf Loki, einer der
vielschichtigsten und wandlungsfähigsten Gestalten des nordischen Pantheons. Der mythologische Loki wurde beschrieben als „eine atemberaubend komplexe, verwirrende und ambivalente Figur, die Ursache unzähliger ungelöster wissenschaftlicher Kontroversen war“,
ganz analog zur Rolle der Lokiarchaeota in den Debatten über den Ursprung der Eukaryoten.

Im Jahr 2016 entdeckte ein anderes Team unter Leitung der University of Texas in Proben aus Sedimenten im Mündungsgebiet (Ästuarsedimenten) des  () in North Carolina eine weitere, verwandte Gruppe von Archaeen, die Thorarchaeota benannt wurde nach Thor, einem weiteren nordischen Gott.

Weitere Proben von Lokis Schloss, dem Yellowstone-Nationalpark, der Aarhus-Bucht, einem Grundwasserleiter (Aquifer) in der Nähe des Colorado River, dem Radiata Pool in Neuseeland (Ngatamariki, bei der Stadt  und dem gleichnamigen Supervulkan, Nordinsel), Hydrothermalquellen in der Nähe der Taketomi-Insel, Japan, und der Mündung des White Oak River in den Vereinigten Staaten führten dazu, dass weitere verwandte Gruppen entdeckt wurden, Odinarchaeota und Heimdallarchaeota, und entsprechend der Namenskonvention nach Odin bzw. Heimdall benannt wurden.
Das Superphylum, das diese Mikroben enthält, bekam dann konsequenterweise den Namen „Asgard“, nach dem Wohnort der Götter in der nordischen Mythologie.

Im Jahr 2021 erweiterte die vergleichende Analyse von 162 Asgard-Genomen die phylogenetische Vielfalt dieser Supergruppe erheblich und führte zum Vorschlag von sechs zusätzlichen Phyla, einschließlich einer basalen Klade, die vorläufig Wukongarchaeota genannt wird. In mehreren dieser Phyla wurden weitere Homologe von Proteinen entdeckt, die für Eukaryoten charakteristisch sind. Die deutet auf eine dynamische Evolution durch horizontalen Gentransfer, Genverlust und -verdopplung und sogar Cross-Domain-Shuffling hin. Die Studie erlaubt jedoch noch nicht, zwischen den beiden möglichen Positionen des letzten gemeinsamen Vorfahren der Eukaryoten (LECA) zu entscheiden: entweder einer Schwesterklade der Heimdallarchaeota-Wukongarchaeota-Klade innerhalb von Asgard (wie im Kladogramm unten) oder einer Schwesterklade von Asgard selbst (innerhalb der Archaea).

Beschreibung 
Die Asgard-Mitglieder kodieren eine Vielzahl eukaryotischer Signaturproteine (ESPs), darunter neuartige GTPasen, membranumbauende Proteine (en. , wie ESCRT  und SNF7), ein Ubiquitin-Modifizierungssystem und N-Glykosylierungspfad-Homologe.

Asgard-Archaeen haben ein reguliertes Aktin-Zytoskelett, und die von ihnen verwendeten Profiline und Gelsoline können mit eukaryotischen Aktinen interagieren.
Sie scheinen auch Vesikel zu bilden, wie unter dem Kryoelektronenmikroskop (Kryo-EM) zu erkennen ist.
Einige scheinen S-Layer-Proteine mit einer PKD-Domäne (en. ) zu haben.
Außerdem haben sie wie Eukaryoten in der größten Untereinheit der ribosomalen RNA, der LSU-rRNA (), eine dreifache Erweiterung ES39 ().

Die Vielfalt an CRISPR-Cas-verwandten Systemen ist ein spezielles Merkmal der Asgard-Archaeen, das bei Eukaryoten nicht vorkommt.

Stoffwechsel 

Asgard-Archaeen sind obligate Anaerobier. Sie haben einen Wood-Ljungdahl-Weg und führen Glykolyse durch. Die Mitglieder dieser Gruppe können autotroph, heterotroph oder phototroph mit Heliorhodopsin sein.
Ein Mitglied, Candidatus Prometheoarchaeum syntrophicum, führt Syntrophie mit einem schwefelreduzierenden Proteobakterium und einem methanogenen Archaeon durch.

Ihre RuBisCO-Versionen sind nicht kohlenstofffixierend, sondern werden wahrscheinlich für das Nukleosid-Salvage (en. ) verwendet.

Ähnlichkeiten mit Eukaryoten in Untergruppen 
Im Jahr 2017 wurde entdeckt, dass die Vertreter des vorgeschlagenen Phylums Heimdallarchaeota N-terminale Core-Histon-Arme () haben, ein Merkmal, von dem man zuvor annahm, dass es ausschließlich bei Eukaryoten vorkommt. Bei zwei weiteren Archaeen-Phyla, die nicht Asgard angehören, wurde 2018 ebenfalls dieses Merkmal gefunden, und zwar in „Huberarchaeota“ (DPANN) und „Bathyarchaeota“ (TACK).

Im Januar 2020 fanden Wissenschaftler Candidatus Prometheoarchaeum syntrophicum, ein Mitglied der Lokiarchaeota, der eine Syntrophie mit zwei Bakterienarten eingeht.  Dieser Befund zeigt, dass Asgard-Archaeen zu komplexen Syntrophien in der Lage sind, eine Voraussetzung für die von der Eozyten-Hypothese behauptete Entwicklung von den Archaeen hin zu komplexen eukaryotischen Mikroorganismen, wie sie vor etwa zwei Milliarden Jahren durch Symbiogenese entstanden sind.

Bedeutung in der Evolution

Versklavung des Cosymbionten 

Promethoarchaeum verbindet sich unter sauer­stoff­armen (anaeroben) Bedingungen mit einem Alpha­proteo­bakterium (beispielsweise Halodesulfovibrio), wobei die von Prometho­archaeum durch Hydrolyse von Aminosäuren und Peptiden freigesetzten H+-Ionen (Protonen oder Protien) vom Alpha­proteo­bakterium zur Synthese energiereicher Ver­bin­dungen genutzt werden, die dann wieder vom Lokiarchaeon genutzt werden. Dabei entsteht aus dem H+-Ion (= Protium) von Promethoarchaeum und dem Hydrogensulfid HS- von Halodesulfovibrio Schwefelwasserstoff H2S.

Ähnlich muss dann unter sauerstoffreicheren (aeroberen) Bedingungen ein Asgardarchaeon Protonen an ein Alphaproteobacterium abgegeben haben, wobei aus dem Protium H+ des Asgardarchaeon und dem Hydrogenoxid HO- (= Hydroxidion) des Alphaproteobakterium Wasser H2O entstand, ähnlich wie dies auch heutzutage noch zwischen Zellplasma und Mitochondrien, genauer gesagt zwischen Intermembranraum und Innenraum der Mitochondrien, geschieht.

Nach der Umschling, Umhüll, Versklav Hypothese (engl. Entangle, Engulf, Enslave Hypothesis E3) nahmen Asgardarchaeoten zunächst (1.) Kontakt mit dem Symbionten auf, (2.) Umschlangen ihn, um den Kontakt zu sichern, (3.) Umhüllten ihn dann, um die Kontaktfläche zu vergrößern, (4.) verschlangen ihn anschließend, um ihn zu versklaven und sich (5.) zuletzt seine Gene allmählich einzuverleiben, sprich vom Symbionten ins Zellplasma zu transportieren. Auf diese Weise entstanden so allmählich die Mitochondrien, die der Zelle als Kraftwerke dienen. Einige Proteine der Mitochondrien werden auch heute noch auf mitochondrialen Plasmiden mtDNA gespeichert und von mitochondrialen Ribosomen im hergestellt.

Als die Nachfahren dieser Archaeen dann zu einem Zellkern kamen, wurden diese Gene dann in den Zellkern transportiert. Archaeoten selber besitzen keinen Zellkern.

Nach heutigem Stand sind die nächsten Vorfahren des Zellplasmas der Kernzeller die Heimdallarchaeen und die nächsten Vorfahren der Mitochondrien der Kernzeller die Rickettsien. Die Versklavung der Rickettsien durch Heimdallarchaeen ereignete sich vor rund 2,4 Milliarden Jahren im Huronium, als es durch die ständige Freisetzung von Sauerstoff durch Cyanobakterien zum Großen Sauerstoffanstieg kam.

E3-Modell der Eukaryogenese 
Der Stamm (en. ) MK-D1 von Prometheoarchaeum syntrophicum hat ebenso wie der 2022 kultivierte Stamm  von Lokiarchaeum ossiferum lange „Tentakel“, in denen Partnermikroben (Bakterien) nisten und die ihm womöglich als „Protomitochondrien“ verbesserte Überlebenschancen bei steigendem Sauerstoff ermöglichen. Nach dem E3-Modell der Eukaryogenese konnten so Bakterien als Vorfahren der Mitochondrien umschlossen und endogenisiert wurden.

Systematik 
Die phylogenetischen Beziehungen innerhalb der Asgard-Supergruppe sind noch in der Diskussion.

Die „Heimdallarchaeota“ (und ggf. ihnen nahestehende Gruppen) gelten als die am tiefsten verzweigten Asgard-Archaea.
Die Eukaryoten können Schwesterklade Asgard-Archae als ganzes oder der Heimdallarchaeota bzw. der nahe verwandten Idunnarchaeota sein.
Ein bevorzugtes Szenario ist die Syntrophie, bei der ein Organismus auf die Ernährung des anderen angewiesen ist.
In diesem Fall könnte die Syntrophie darauf zurückzuführen sein, dass die Asgard-Archaea in eine unbekannte Bakterienart inkorporiert wurden und sich zum Zellkern entwickelten. Ein α-Proteobakterium wurde inkorporiert und entwickelte sich so zum Mitochondrium.

Die verwandtschaftlichen Verhältnisse der Mitglieder sind ungefähr wie folgt:

Die Asgard-Archaeen zerfallen danach in zwei Kladen (um die „Lokiarchaeota“ und um die „Heimdallarchaeota“). Nach Caceres (2019) sollten sich noch die Idunnarchaeota zur Klade aus Heimdall- und Kariarchaeota hinzugesellen.
Dieser phylogenetische Baum spiegelt die Erkenntnis wider, dass die DNA rezenter (heutiger) Asgard-Archaeen enger mit der DNA in den eukaryotischen Zellkernen verwandt ist als mit der DNA anderer Archaeen.

Namensherkunft:
 „Baldrarchaeota“   et al. 2020 ⇒ Balder
 „Borrarchaeota“  et al. 2020 ⇒ Börr
 „Gerdarchaeota“  et al. 2020 ⇒ Gerda
 „Heimdallarchaeota“  et al. 2017 ⇒ Heimdall
 „Helarchaeota“  et al. 2019 ⇒ Hel
 „Hermodarchaeota“  et al. 2020 ⇒ Hermodr
 „Hodarchaeota“  et al. 2020 ⇒ Hödur
 „Kariarchaeota“  et al. 2020 ⇒ Kari
 „Lokiarchaeota“  et al. 2015 ⇒ Loki
 „Odinarchaeota“  et al. 2017 ⇒ Odin
 „Thorarchaeota“  et al. 2016 ⇒ Thor
 „Wukongarchaeota“  et al. 2020 ⇒ Sūn Wùkōng ()

Weitere als Mitglieder vorgeschlagene Kandidatenphyla:
 „Gefionarchaeota“  2019 ⇒ Gefion
 „Friggarchaeota“  2019 ⇒ Frigg
 „Idunnarchaeota“  2019 (Schwestergruppe der Heimdallarchaeota und möglicherweise die nächsten Verwandten der Eukaryoten) ⇒ Idun
 „Freyarchaeota“  2019 mit Spezies Ca. Freyarchaeota archaeon ⇒ Freya
 „Freyrarchaeota“  et al. 2022 mit Ordnung „Ca. Freyrarchaeales“ (in Klasse „Ca. Freyrarchaeia“) und darin die Spezies „Ca. Freyrarchaeum guaymaensis“" Xie et al. 2022 (Fundort: Guaymas-Becken) ⇒ Freyr
 „Njordarchaeota“  et al. 2022 mit Ordnung „Ca. Njordarchaeiales“ (in Klasse „Ca. Njordarchaeia“) und darin die Spezies „Ca. Njordarchaeum guaymaensis“" Xie et al. 2022 (Fundort: Guaymas-Becken; möglicherweise die nächsten Verwandten der Eukaryoten) ⇒ Njörðr
 „Sigynarchaeota“  et al. 2022 mit Ordnung „Ca. Sigynarchaeiales“ (in Klasse „Ca. Sigynarchaeia“) und darin die Spezies „Ca. Sigynarchaeum springense“" Xie et al. 2022 (Fundort: Thermalquelle der Tengchong-Vulkangruppe) ⇒ Sigyn
 „Sifarchaeota“  et al. 2022 ⇒ Sif

Die Gruppe „Uncultured Archaeal Phylum 3 (UAP3/AAG)“  et al. 2017 mit „Ancient Archaeal Group (AAG)“  1999 beinhaltet (ursprünglich) nur eine vorgeschlagene Spezies „Archaeon UBA460“ (Fundort: Meeressediment vor Costa Rica). Zwar ist diese Spezies in der NCBI-Taxonomie keiner bestimmten Archaeengruppe zugeordnet (Stand 3. Januar 2023), in der  (GTDB) aber trägt diese Spezies die Bezeichnung UBA460 sp002505645 und ist den Heimdallarchaeia (syn. Heimdallarchaeota, s. u.) zugeordnet. „Uncultured Archaeal Phylum 3 (UAP3/AAG)“ ist daher die frühere provisorische Bezeichnung für die Heimdallarchaeen.

Nach Xie et al. (2022) sollten die Sigynarchaeota Mitglied der durch Helarchaeota und Lokiarchaeota definierten Klade zu sein, das sie näher mit den Lokiarchaeota als den Helarchaeota verwandt erscheinen. Die Njordarchaeota stehen wie die Wukongarchaeota den Heimdallarchaeota nahe und gehören daher in dieselbe große Asgard-Klade.

Nach Farag et al. (2021) scheinen die „Sifarchaeota“ am nächsten mit den „Thorarchaeota“ verwandt zu sein. Die „Thorarchaeota“ sind bei diesen Autoren (mit den „Sifarchaeota“) aber im Asgard-Zweig der „Heimdallarchaeota“ angesiedelt, und nicht bei den Lokiarchaeota.

In beiden Fällen lässt sich die Asgard-Supergruppe (so wie im Kladogramm) im engeren Sinn auffassen – dann ist diese möglicherweise paraphyletisch, da die Eukaryoten von ihrem letzten gemeinsamen Vorfahren () (und den α─Proteobacteria) abstammen. Alternativ fasst man diese Gruppen im weiteren Sinn auf – dann sind die Eukaryoten ebenfalls (sehr weit entwickelte) Asgard-Mitglieder.
 „Eukaryomorpha“  2018
Diese Bezeichnung umfasst explizit alle Asgard-Archaeen zusammen mit den Eukaryoten.

Die Problematik setzt sich unter dieser Annahme in den höheren taxonomischen Rängen fort, bis hin zur Domäne.
Man kann die Bezeichnung Archaea (Archaeen) im weiten Sinn verstehen (inklusive Eukaryoten), dann wären diese monophyletisch. Es gäbe nur zwei Domänen: neben den so erweiterten Archaeen nur noch die Bacteria (Bakterien). Oder man versteht den Begriff Archaeen im engen Sinn und behält den bisherigen Sprachgebrauch bei, dann ist diese Gruppe paraphyletisch. Als taxonomischer Oberbegriff, der Archaeen und Eukaryoten umfasst, wurde 2020 von Cavalier-Smith und Chao die Bezeichnung „Neomura“ vorgeschlagen, dies wäre dann eine Schwestergruppe der Bacteria.

Alternative Bezeichnungsschemata 
Der taxonomische Rang der Asgard-Klade und ihrer Teilgruppen ist derzeit (2019/2021) noch in Diskussion. Je nach Rang tragen die bezeichneten Taxa dann Namen mit je nach Autor unterschiedlichen Endungen. Ein Beispiel die Synonyme:
 „Asgardarchaeota“  et al. 2017
 „Asgardaeota“  2018
Entsprechend den Namenssuffixen werden die Asgard-Archaeen dabei im Rang eines Phylums gesehen.
Sun et al. (2021) und die  (GTDB) sehen die oben als Mitgliedsphyla bezeichneten Gruppen dann eher als Klassen, was sich in der Endung „-archaia“ statt „-archaeota“ niederschlägt. So sind zum Beispiel Synonyme:
 „Sipharchaeia“
 „Sipharchaeota“
In dieser Notation würde der Stammbaum der Eukaryomorpha etwa so aussehen:

Sonderfälle sind folgende herkömmlich als Phyla bezeichneten Kladen:
 Helarchaeota und Lokiarchaeota, die hier als Ordnungen mit den Bezeichnungen Helarchaeales bzw. Lokiarchaeales/CR-4 (provisorischer Name) aufgespannt wird, die  und gemeinsam die Klasse Lokiarchaeia bilden, der inzwischen auch die Sigynarchaeota (als Sigynarchaeales) zugeordnet werden.
 Sifarchaeota und Borrarchaeota, die hier ebenfalls als Ordnungen Sifarchaeales und Borrarchaeales gelten und gemeinsam die Klasse Sifarchaeia bilden.

Außerdem wird eine weitere von den Autoren vorgeschlagene Asgard-Subklade als Klasse aufgeführt:
 „Jordarchaeia“  et al. 2021

Zwei weitere von diesen Autoren in Sediment-Proben des Lake Cootharaba (Sunshine Coast, Australien) gefundene bzw. vorhergesagte Metagenomik-Isolate, LC30 und LC20, werden in der GTDB in einer Spezies zusammengefasst mit der provisorischen Bezeichnung LC30 sp019058495 und Referenzstamm LC30. Diese Spezies ist kein Mitglied einer der oben genannten Asgard-Gruppen, sondern wird einer eigenen weiteren Klasse zugeordnet:
 „LC30“ (Klasse)

Asgardviren 
Die Viren der Asgard-Archaeen werden (nicht-taxonomisch) kurz als Asgardviren (en. ) klassifiziert. Bisher liegen nur Metagenmomdaten vor, insbesondere aus dem CRISPR/Cas-Abwehrsystem, das Genomsequenzen des Virus zwecks Erkennung umfasst.
Diese Asgardviren sind dsDNA-Viren, die gewisse Ähnlichkeiten sowohl zu anderen prokaryotischen dsDNA-Viren als auch zu eukaryotischen dsDNA-Viren zeigen; ein Umstand, der zur Abstammung der Eukaryoten aus dem Umfeld der Asgard-Archaeen (unter Einbeziehung eines endosymbiotischen Bakteriums) passt – ggf. unter Mithilfe von Viren (siehe Eukaryogenese, Eozyten-Hypothese).
Bisher gibt es noch keine ICTV-bestätigte Vertreter (Stand Juni 2022), eine vorläufige Klassifizierung erfolgt nach Wirten, Morphologie und Habitat:

 Wirte: Lokiarchaeota und Helarchaeota:
 Fenrir-Viren: Wirte: Lokiarchaeota, Fundort: Hydrothermalquellen im Guaymas-Becken (Golf von Kalifornien)
 „Lokiarchaeota virus Fenrir Meg22_1012“
 „Lokiarchaeota virus Fenrir Meg22_1214“
 Nidhogg-Viren: Wirte: Helarchaeota, Fundort: Guaymas-Becken
 „Helarchaeota virus Nidhogg Meg22_1012“
 „Helarchaeota virus Nidhogg Meg22_1214“
 Ratatoskr-Viren: Wirte: Lokiarchaeota, Fundort: Guaymas-Becken
 „Lokiarchaeota virus Ratatoskr Meg22_1012“
 Sköll-Viren, Wirte: Lokiarchaeota, Fundort: Guaymas-Becken
 „Lokiarchaeota virus Skoll Meg22_1214“ mit Schreibvariante „Lokiarchaeota virus Sköll Meg22_1214“
 Wirte: Odinarchaeota (Ca. Odinarchaeum yellowstonii LCB_4), Lokiarchaeia E29_bin63 und Jordarchaeia QZMA23B3, sowie andere (Nitrososphaeria). Das Genom deutet auf integrierte spindel- oder ellipsoidförmige Viren (vgl. Familien Bicaudaviridae, Fuselloviridae bzw. Ovaliviridae) hin. Fundort: Thermalquellen im Yellowstone-Nationalpark. Vorgeschlagene Namen „Muninnvirus“ (en. ) und „Huginnvirus“ (en. ). Ähnlichkeiten mit:
  (SEV1, Gattung: Alphaovalivirus, Fam. Ovaliviridae),
 Icerudivirus SIRV2 (alias , SIRV2, Fam. Rudiviridae),
 „“ (STSV1, Bicaudaviridae),
  (SSV1, Fuselloviridae).
 Wirte: Asgard-Archaeen, Fundort: Tiefsee-Sedimente bei der Shimokita-Halbinsel (Japan)
 „Verdandiviren“ (en. “”): Kopf-Schwanz-Aufbau (Klasse Caudoviricetes): VerdaV1 (Stamm AsTV-10H2), VerdaV4, VerdaV5 (Wirte: Lokiarchaeota); VerdaV2, VerdaV3 (Wirte: Thorarchaeota); VerdaV6 – VerdaV9
 „Skuldviren“ (en. “”): zu Realm Varidnaviria (vgl. NCLDVs) mit ikosaedrischem Kapsid: SkuldV1, SkuldV2 (Wirte: Lokiarchaeota); SkuldV3,
 „Wyrdviren“ (en. “”): zitronenförmige Gestalt (verwandt mit spindelförmigen Viren der Familie Halspiviridae): WyrdV1, WyrdV2 (Wirte: Lokiarchaeota); WyrdV3 – WyrdV7.

Namensherkunft nach der nordischen Mythologie:
 Fenrir (wörtlich ‚der im Sumpf Lebende‘, auch Fenriswolf genannt): ein Wolf, Sohn des Loki
 Sköll (auchSkoll, Skøll oder Skalli): ein weiterer Wolf, Sohn des Fenrir
 Nidhogg (alias Nidhöggr): ein schlangenförmiger Drache, der im Weltenbaum Yggdrasil
 Ratatoskr (alias Ratatöskr): das Eichhörnchen des Yggdrasil
 Huginn und Muninn (mit Schreibvariante Hugin respektive Munin), die beiden Raben Odins
 Verdandi (auch Werdandi), Skuld (vgl. de ‚Schuld‘) und Wyrd (auch Wurd, vgl. Urðr): drei Nornen (Schicksalsgöttinnen)

Anmerkungen

Einzelnachweise

Weblinks 

 Traci Watson: The trickster microbes that are shaking up the tree of life, in: Nature, 14. Mai 2019
 NCBI: Asgard group (clade)
 OneZoom: Asgardarchaeota